Scaeurgus är ett släkte av bläckfiskar. Scaeurgus ingår i familjen Octopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Scaeurgus